Termin NADH-CoQ oksidoreduktaza ima više značenja.
 NADH dehidrogenaza (ubihinon)
 NADH:ubihinon reduktaza (neelektrogena)